Eschelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Eschelbach an der Ilm, Pfarrdorf der Gemeinde Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Eschelbach (Kirchanschöring), Weiler der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Eschelbach (Montabaur), Stadtteil von Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Eschelbach (Neuenstein), Stadtteil und Dorf von Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Sinsheim), Stadtteil und Dorf von Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Eschelbach (Aich), rechter Zufluss der Aich gegenüber der Unteren Mühle, Stadt Holzgerlingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) in Scheppach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Epbach), linker Zufluss des Epbachs nach Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Glan), linker Zufluss des Glans in Waldmohr, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Eschelbach (Heimbach), linker Zufluss des Heimbachs vor Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz (zur Nahe)
 Eschelbach (Höfener Stausee), südlicher Zufluss des Höfener Stausees bei Eschelbach, Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern (zur Salzach)
 Eschelbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (Abens) bei Eschelbach an der Ilm, Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen, Bayern
 Eschelbach (Murr), rechter Zufluss der Murr in Schleißweiler, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Sall), rechter Zufluss der Sall bei Langensall, Stadtteil  Kirchensall, Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Stillbach), linker Zufluss des Stillbachs bei Falting, Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern (zur Götzinger Achen)
 Eschelbach (Vils), rechter Zufluss der Vils (Donau) bei Hartspiert, Markt Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eschelbach (Waldangelbach), rechter Zufluss des Waldangelbachs bei Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eschelbach (Wesebach), linker Zufluss des Wesebachs bei Kleinern, Gemeinde Edertal, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

 Eschelbacher Bach, rechter Zufluss der Strogen bei Hecken (Gemeinde Bockhorn), Landkreis Erding, Bayern

Schutzgebiete:
 Eschelbachtal, Landschaftsschutzgebiet am unteren Eschelbach (Murr) bei Schleißweiler, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Teich und Bachgrund des Eschelbachs, Naturdenkmal am Eschelbach (Murr) bei Ittenberg, Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Kloster Eschelbach, Kloster in Eschelbach an der Ilm, Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen, Bayern

Eschelbach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Eschelbach (1868–1948), deutscher Schriftsteller
 Ralf Eschelbach (* 1958), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Eschbach
 Eschebach
 Eschelbacher
 Eschenbach
 Eschlbach